Тертл может означать:

 Тертл (острова, Сьерра-Леоне) — острова в Сьерра-Леоне.
  — один из островов Торресова пролива.
 Тертл-Бей — квартал Нью-Йорка.

См. также 
 Черепаха (значения)